Echter von Mespelbrunn ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Graf von Ingelheim genannt Echter von und zu Mespelbrunn (1944–2006), deutscher Kommunalpolitiker, siehe Albrecht Graf von Ingelheim
 Julius Echter von Mespelbrunn (1545–1617), Fürstbischof von Würzburg und Herzog von Franken
 Philipp Christoph Echter von Mespelbrunn (1583–um 1649), deutscher Amtmann und Patronatsherr 
 Valentin Echter von Mespelbrunn (1550–1624), deutscher Reichshofrat, Domherr und Amtmann

Echter von Mespelbrunn ist der Genanntname von Ingelheim (Adelsgeschlecht)